Totengrund bezeichnet:

 Totengrund (Roman), Roman der US-amerikanischen Schriftstellerin Tess Gerritsen
 Totengrund (Wilseder Berg), Talkessel am Wilseder Berg
 Totengrund (Göttingen), eine Straße im Göttinger Wald